Halkirk (Canada), een plaats in de Canadese provincie Alberta;
Halkirk (Schotland), een plaats in het Schotse raadsgebied Highland.